Ak Hisar vol dir "Castell Blanc" o "Fortalesa Blanca" i aquest nom el van portar o el porten diverses localitat dins l'antic Imperi Otomà:

 Akhisar, districte de la província de Manisa a Turquia
 Ak Hisar o Pamukova, ciutat de la província de Kocaeli, districte de Geyve, a Turquia.
 Ak Hisar, nom d'una antiga localitat de Bòsnia a l'oest de Sarajevo, que correspon al poble de Polniy Wakuf (Wakuf Inferior)
 Ak Hisar, a l'antic sandjak de Shködra a Albània. Vegeu Krujë

A les persones originàries d'aquestes ciutats se'ls anomena Ak-Hisari. Els més destacats, tots de la ciutat d'Ak Hisari a la província de Manisa, excepte el darrer que ho era de la localitat de Bòsnia, són:

 Ilyas ben Isa (Ibn Isa ben Madj al-Din) escriptor turc mort el 1559/1560
 Muhammad ben Bardr al-Din Muhyi l-Din al-Munshi (també al-Sarukhani, al-Rumi i al-Mufassir), escriptor turc mort el 1592
 Nasub, àlies Nawali, tutor del sulta Mehmet III que va escriure un llibre de conducte pel príncep, mort el 1594/1595
 Hasan, àlies Kafi, (1544-1616), escriptor i jurista turc